Mastranto puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ageratum conyzoides.
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.